Сонокваутла има више значења:

 Сонокваутла (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сонокваутла (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику